KWD est un sigle, qui signifie :
 Kword document, c'est l'extension de fichier du format d'enregistrement natif de Kword

KWD est un code, qui signifie :
 dinar, la monnaie du Koweït, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 aéroport de Kawadjia, aéroport de Kawadjia (République centrafricaine), selon le code AITA des aéroports ;
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Kawadjia a pour code OACI : ????

Sigle de 3 caractères
Code